Прекрасне — категорія естетики

 Прекрасне — село, Айиртауський район, Північно-Казахстанська область, Казахстан